Saint-Martin-sur-Ocre ist der Name zweier französischer Orte:
 Saint-Martin-sur-Ocre (Loiret), Gemeinde im Département Loiret
 Saint-Martin-sur-Ocre (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne